Республиканская Футбольная Группа «А» 1970/1971 () — 47-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1970/1971
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1970 году
Спорт в Болгарии в 1971 году